A 25 112-es számú mellékút egy körülbelül 3 kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén, a Bükkben.

Nyomvonala 

A 2511-es útból ágazik ki, annak 15+650-es kilométerszelvénye közelében, Cserépfalu területén, nyugat felé. A zsákfalunak számító Bükkzsércre vezet, a község lakott területére érve előbb a Béke út, majd a Rákóczi út nevet veszi fel. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,944 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 7.

Jegyzetek 

25112